Unter der Bezeichnung Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) versteht man in Flandern Ausbildungseinrichtungen für bildende Kunst auf Hochschulebene. Sie wurden in den 1990er Jahren im Zuge der flämischen Hochschulreform als Abteilungen an den neugegründeten Hochschulen eingerichtet. Die entsprechenden Ausbildungseinrichtungen für darstellende Kunst und Musik an den Hochschulen bezeichnet man als Koninklijk Conservatorium. Darüber hinaus existieren noch einige Mal- und Zeichenschulen, die sich ebenfalls mit dem Zusatz „Koninklijk“ schmücken.

Die Bezeichnung kann sich auf folgende Einrichtungen beziehen:
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, siehe Artesis Hogeschool Antwerpen
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brüssel, Priemstraat 28 (historisch)
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Dendermonde, eine Mal- und Zeichenschule in Dendermonde
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent, siehe Hogeschool Gent
 Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Kortrijk, eine Mal- und Zeichenschule in Kortrijk

Siehe auch 
 Akademie der Künste

Kunsthochschule in Belgien
Bildung in Flandern
Niederländischsprachige Hochschule in Belgien
Gegründet in den 1990er Jahren
Organisation (Flandern)